La saison 2005-2006 est la  de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ontario.

Conférence Est

Conférence Ouest

Séries éliminatoires

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Trophées LHO

Références 

Saison de la LHO
LHO
Sport au Canada en 2005
Sport au Canada en 2006